Continental Cup är en cup i rullskridskohockey som hade premiär säsongen 1979/1980 som Europeiska supercupen, och spelades mellan vinnaren av Europacupen och vinnaren av Cupvinnarcupen. 1997 slogs tävlingarna samman till Champions League och sedan dess spelas Continental Cup mellan vinnaren av Champions League och vinnaren av Cers Cup.

Historia

Slutsegrar

Källor

Rullskridskohockey
Sportevenemang i Europa
Återkommande sportevenemang med premiär 1979